Josep Maria Bofill i Draper (Reus, 1934) dirigent esportiu català
 Josep Maria Bofill i Pichot (Barcelona, 1860 - Sant Julià de Vilatorta, 1938) metge i entomòleg català